Sarstedt steht für:
 Sarstedt, Stadt im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Sarstedt AG & Co. KG, deutscher Hersteller von Labormaterial

Personen:
 Engelbert August von Weichs zu Sarstedt (1755–1815), Domherr in Münster, Paderborn und Hildesheim
 Konrad von Sarstedt (um 1385–1440), deutscher Geistlicher, Stadtschreiber und Stifter
 Peter Sarstedt (1941–2017), britischer Singer-Songwriter 
 Richard Sarstedt (* 1940), britischer Popsänger, siehe Eden Kane
 Robin Sarstedt (* 1944), britischer Sänger
 Walter Ernst Sarstedt (1935–2013), deutscher Unternehmer
 Werner Sarstedt (1909–1985), deutscher Richter und Hochschullehrer